Rasova több település neve:

 Rasova község Romániában, Constanța megyében
 Rasova falu Romániában, Gorj megyében
 Rasova falu Montenegróban